4R est un code, qui signifie :
 Sri Lanka, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,

Code